Einen Neckarhafen gibt es in verschiedenen Orten am Neckar:

 Heilbronner Kanalhafen 
 Stuttgarter Neckarhafen
 Plochinger Neckarhafen